Die American Le Mans Series 2008 begann mit dem 12-Stunden-Rennen von Sebring am 15. März 2008 und endete am 18. Oktober 2008 in Laguna Seca.

Ergebnisse

Rennkalender 
Gesamtsieger sind fett hervorgehoben.

Gesamtsieger

LMP1 Fahrer, Hersteller und Teams

LMP2 Fahrer, Hersteller und Teams

GT1 Fahrer, Hersteller und Teams

GT2 Fahrer, Hersteller und Teams

Weblinks 
 Website der ALMS

Motorsportsaison 2008
ALMS-Saison